Кэйко Абэ (, Keiko Abe; род. , ) ― японская исполнительница на маримбе и композитор.

Биография и исполнительская деятельность 
Первым инструментом, на котором начала учиться Абэ, было фортепиано, но с 13 лет она начала осваивать ксилофон и маримбу под руководством Эйити Асабуки. С сольным исполнением на ксилофоне Абэ в 1952 году впервые выступила на радио NHK. С 1959 года она училась в Токийском университете свободных искусств у Сёсукэ Ариги и Тосио Касиваги (композиция), Масао Имамуры и Юсукэ Оякэ (ударные инструменты). Получила степень бакалавра, а затем магистерскую степень. С 1960-х годов Абэ ведёт активную сольную карьеру, сначала в Японии, а затем и в других странах, а также делает записи, как соло, так и в ансамбле с другими музыкантами. Участница «Xebec Marimba Trio», исполняющего популярную музыку и народные песни. С 1962 по 1966 год трио записало 7 альбомов. В настоящее время активно сотрудничает с дуэтом маримб Tchiki Duo, основанным в 2006 году студентами Лозаннской консерватории.

В 1963 году при участии Абэ фирма «Yamaha» разработала новую модель маримбы с расширенным диапазоном и улучшенным звучанием. В 70-е годы фирма наладила производство новой маримбы. Диапазон новой концертной маримбы был увеличен до пяти октав. В настоящее время это является стандартом маримбы. Фирма «Yamaha» назвала в честь Абэ особую модель молоточков для ударных инструментов. Кейко Абе является официальной исполнительницей фирмы «Yamaha». В настоящее время она даёт концерты на маримбе Yamaha 6100, разработанной при её непосредственном участии.

Абэ выступает с концертами по всему миру. Её сольные выступления проходили в крупнейших концертных залах ― Карнеги-холле (Нью-Йорк, 1981), Концертгебау (Амстердам, 1984), Берлинской филармонии (1994), Концертхаус (Вена, 2002) и других.

Музыкальный критик писал о её концерте:
«…Кажется, что инструмент, как это бывает у всех великих исполнителей, оживает при её прикосновении».
Абэ часто приглашают в жюри международных конкурсов. В июне 2016 года Кэйко Абэ дала концерт в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге (впервые выступив в России), исполнив с интернациональным ансамблем свои сочинения. На следующий день она дала мастер-класс для студентов Санкт-Петербургской консерватории.

Кэйко Абэ сотрудничает с лейблами «Columbia Japan», «NHK» и другими студиями звукозаписи, только на протяжении первых пяти лет карьеры записала тринадцать альбомов.

Абэ стала первой женщиной, чьё имя в 1993 году было увековечено в Зале славы Общества ударных инструментов ().

Сочинения и преподавательская деятельность 

Кэйко Абэ с 1970 года преподаёт в консерватории Toho Gakuen School of Music в Токио. С 1977 года Абэ проводит международные мастер-классы. Среди её учениц — известная британская перкуссионистка Эвелин Гленни.

Абэ принадлежит более 70 оригинальных произведений для маримбы (или с её участием), которые уже прочно вошли в репертуар этого инструмента. Ей также посвящены более 70 оригинальных сочинений для маримбы, написанных современными композиторами. Абэ в своих произведениях часто использует импровизацию. Её произведения публикует музыкальное издательство «Xebec Music Publishing».

Среди её сочинений:
 "Размышления на тему японских детских песен I—III для ансамбля маримб
 «Ветер в бамбуковой роще» для маримбы
 «Лягушка» для маримбы
 Парафраз на тему тамбурина для ансамбля маримб
 «Дыхание дерева» для дуэта маримб
 «Воспоминания о морском береге» для ансамбля маримб
 «Голос барабана мацури» для маримбы
 «Ветер в горах» для дуэта маримб
 «Впечатления от волны» II для ансамбля маримб

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кэйко Абэ

Композиторы Японии
Ударники Японии
Академические музыканты Японии
Женщины-композиторы